I Campionati europei di triathlon del 2009 si sono tenuti a Holten, Paesi Bassi in data 2 luglio 2009
.

Nella gara maschile ha vinto lo spagnolo Javier Gómez, mentre in quella femminile la svizzera Nicola Spirig.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il britannico Jonathan Brownlee e la francese Emmie Charayron.

La gara valida per il titolo di campione d'Europa del 2009, nella categoria Under 23, si è svolta, invece, a Tarzo Revine, in Italia, il 20 giugno 2009. Nella gara maschile ha vinto il russo Dmitry Polyanskiy, mentre in quella femminile ha vinto l'ucraina Yuliya Yelistratova.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2009

Campionati europei di triathlon
Triathlon nel 2009